Trying to Burn the Sun е трети и последен студиен албум на рок групата Elf, издаден през 1975 г. В него си личи влиянието на Deep Purple и по-точно на Ричи Блекмор – албумът е записан по времето, когато групата се превръща в Rainbow и е по-тежък от предишните два. „Trying to Burn the Sun“, като че остава незабелязан от публиката, може би защото същата години излиза и „Ritchie Blackmore's Rainbow“.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Стийв Едуардс – китара
 Мики Лий Сол – китара
 Крейг Грубер – бас
 Гари Дрискол – барабани
 Марк Наусийф – перкусии

Други музиканти 
 Хелена Чапъл, Бари Сейнт Джон, Лиза Страйк – вокали
 Mountain Fjord Orchestra – струнни

Песни 
Всички песни са написани от Дио и Сол.

Източници 
 Английската Уикипедия
 All Music Guide Линк

Албуми на Елф
Музикални албуми от 1975 година